Hochholz heißen folgende geographische Objekte:
 Hochholz (Teutoburger Wald), Berg (262,7 m) im Teutoburger Wald südlich von Oesede (Georgsmarienhütte), Niedersachsen

 Hochholz (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hochholz (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hochholz (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hochholz (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochholz (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hochholz (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochholz (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Hochholz (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hochholz (Solnhofen), Ortsteil der Gemeinde Solnhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hochholz (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hochholz (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

 Hochholz (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hochholz (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ort bei Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hochholz (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hochholzen
 Hohes Holz
 Hoholz